Katolsk mässa kan avse:

 Paulus VI:s liturgi – den nya romerska mässordning, vilken gavs ut 1969 av påven Paulus VI
 Tridentinsk rit – betecknar inom Romersk-katolska kyrkan flera, besläktade företeelser